Kölsjön kan syfta på:
 Kölsjön, Nordanstigs kommun, by i nordvästra delen av Hassela socken och Nordanstigs kommun, Hälsingland, 

Kölsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kölsjön, Småland, sjö i Hylte kommun,  (15,1 ha)
Kölsjön, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun,  (1,2 km²)
Kölsjön (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun,  (28,7 ha)
Kölsjön (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (46,7 ha)
Kölsjön (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun och Ovanåkers kommun,  (2,86 km²)
Kölsjön (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (1,28 km²)
Kölsjön (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,  (96,3 ha)
Lilla Kölsjön, sjö i Ljusdals kommun,  (13,6 ha)
Mellan-Kölsjön, sjö i Ljusdals kommun,  (18 ha)
Nedra Kölsjön, sjö i Ljusdals kommun,  (74,8 ha)
Övra Kölsjön, sjö i Ljusdals kommun,  (1,15 km²)
Västra Kölsjön, sjö i Nordanstigs kommun,  (39,5 ha)
Östra Kölsjön, sjö i Nordanstigs kommun,  (52,5 ha)
 Kölsjön, Nordanstigs kommun, ligger söder om denna sjö
Kölsjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (39,3 ha)
Lill-Kölsjön, sjö i Härjedalens kommun,  (37,2 ha)
Stor-Kölsjön, sjö i Härjedalens kommun,  (2,45 km²)

Se även
Kolsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn